В этом списке представлены все новеллы, новеллизации, сборники по мотивам Звёздного пути, опубликованные начиная с 1967 года. С тех пор в США выпуском книг по мотивам Звёздного пути занимались три издательства: Bantam Books (1967—1981), Ballantine Books (1974—1978), и с 1981 Pocket Books.

Звёздный путь

Whitman Books (1968) 
 Миссия на Гораций (Мак Рейнольдс, иллюстрации Спарки Мура, ISBN отсутствует)
 Книга была переиздана в 1999 издательством Pocket Books, с введением от Джона Ордовера

Адаптации эпизодов от Bantam (1967—1978) 
 Звёздный путь, 1967 (a.k.a. Звёздный путь 1)
 Звёздный путь 2, 1968
 Звёздный путь 3, 1969
 Звёздный путь 4, 1971
 Звёздный путь 5, 1972
 Звёздный путь 6, 1972
 Звёздный путь 7, 1972
 Звёздный путь 8, 1972
 Звёздный путь 9, 1973
 Звёздный путь 10, 1974
 Звёздный путь 11, 1975 (a.к.a. День голубя)
 Star Trek 12 (от Дж.A. Лауренса), 1977 — Джеймс Блиш умер при написании этой книги.
 Безумные ангелы (новелла) (Лауренс), май 1978 (a.k.a. Безумный Энтерпрайз)

«Оригинальные» новеллы Bantam (1970—1981) 
 Звёздный путь:Новые путешествия (новелла) (редакция Сандры Маршак и Мирны Кулбрит), март 1976 — (Изначально фан-фикшн)
 Звёздный путь:Новые путешествия 2 (редакция Сандры Маршак и Мирны Кулбрит), Январь 1978 — (Изначально фан-фикшн)

† Переиздано Titan UK в 1990-х.

Новеллизация «Анимационных» серий Ballantine (1974—1978) 
Все книги были адаптированы, и изданы под редакцией Алана Дин Фостера.

 Log One, 1974
 Марк Даниэльс. «Отсутствующая планета».
 Дороти К. Фонтана. «Прошлый год»
 Сэмюэль А. Пипльз. «Вне самых дальних звёзд»
 Log Two, 1974
 Джеймс Шермер. «Оставшийся в живых»
 Уолтер Коениг. «Бог Вулкана»
 Маргарет Армен. «Сигнал Сирены»
 Log Three, 1975
 Лэрри Бродай. Magicks of Megas-Tu
 Стивен Кандэль. Mudd’s Passion
 Лен Джансон,Чак Менвилл. «Однажды на планете…»
 Log Four, 1975
 Джойс Перри. «Западня времени»
 Дэвид Герролд. «Больше Триблов, больше неприятностей»
 Пол Шнеидер. «Тератинский инцидент».
 Log Five, 1975
 Маргарет Армен. «Элемент Амбры»
 Говард Вейнстайн. «Пираты Ориона»
 Стивен Кандэль. «Джихад»
 Log Six, 1976
 Дарио Финели. «Альбатрос»
 Расселл Бэйтс,Дэвид Виз."Острее змеиного зуба"
 Чак Менвилл. The Practical Joker
 Log Seven, 1976
 Джон Калвер, The Counter-Clock Incident
 Log Eight, 1976
 Дэвид П. Хармон, «Глаз Наблюдателя»
 Log Nine, 1977
 Дэвид Герролд, «BEM»
 Log Ten, 1978
 Ларри Нивен. «Slaver Weapon»

Wanderer Books (1982—1984) 
 «Звёздный путь, рассказы, часть II» (Уильям Ротслер), 1982
 «Звёздный путь, рассказы, часть III» (Уильям Ротслер), 1984

Новеллы Pocket Books 
Книга Звёздный путь: Фильм была опубликована более чем за год до того как завершилась серия Bantam books, после чего серия Pocket Books продолжилась с книги № 2. Многие новеллы были переизданы под изменёнными названиями, отражающими их включение в серии, такие как «Прошлогодняя сага», «Обособленные миры» и «Рихансу», которые стали включать новеллы ранее опубликованные отдельно.

Эти книги были переизданы Titan Books в Великобритании, с изменённой нумерацией, с 1987 по 1993.

† novelization of film
‡ hardcover

«Версия Шатнера» 
Начиная с 1996 г. Уильям Шатнер (актёр сыгравший капитана Кирка в «оригинальных сериях» и фильме) начал выпуск своей сообственной книжной серии под названием «Версия Шатнера» — сюжет которой основан на предположении что после событий фильма «Поколения» Кирк всё таки вернулся к жизни и продолжил свои приключения.

 Oдиссея
 The Ashes of Eden, 1996
 The Return, 1997
 Avenger, 1998
 Трилогия Зеркальной вселенной
 Spectre, 1999
 Dark Victory, 2000
 Preserver, 2001
 Итог
 Captain's Peril, 2002
 Captain's Blood, 2003
 Captain's Glory, August 2006

электронные книги 
In 2006, Pocket expanded its e-book program beyond the Corps of Engineers series to include other parts of the Trek universe, beginning with a 40th anniversary miniseries, Mere Anarchy:

 Mere Anarchy
 Book 1: Things Fall Apart by Dayton Ward & Kevin Dilmore, August 2006
 Book 2: The Centre Cannot Hold by Mike W. Barr, September 2006
 Book 3: Shadows of the Indignant by Dave Galanter, October 2006
 Book 4: The Darkness Drops Again by Christopher L. Bennett, February 2007
 Book 5: The Blood-Dimmed Tide by Howard Weinstein, March 2007
 Book 6: Its Hour Come Round by Margaret Wander Bonanno, April 2007

Vanguard 
Star Trek: Vanguard is a «spinoff» of the original series, set aboard a starbase and featuring a new mix of characters, e.g. instead of focusing on a first officer, engineer, and science officer, the main characters include an intelligence officer, a reporter, and a JAG officer.

Следующее поколение 

† novelization of episode or film
‡ initially published in hardback
1. the initial hardcover release had a different ending to the film as released. the subsequent paperback revised this.

Электронные книги 
In 2006, Pocket expanded its e-book program beyond the Corps of Engineers series to include other parts of the Trek universe.

 Slings and Arrows
 Book 1: A Sea of Troubles by J. Steven York & Christina F. York, October 2007
 Book 2: The Oppressor’s Wrong by Phaedra M. Weldon, November 2007
 Book 3: The Insolence of Office by William Leisner, December 2007
 Book 4: That Sleep of Death by Terri Osborne, 2008
 Book 5: A Weary Life by Robert Greenberger, 2008
 Book 6: Enterprises of Great Pitch and Moment by Keith R.A. DeCandido, 2008

Титан 
Титан это книжное дополнение к общей книжной серии Следующих поколений, рассказывающая о приключениях капитана Райкера и его жены Трой Райкер после назначения Вильяма на крейсер Луна-класса USS Титан (действие разворачиваетсся после фильма: Звездный путь: Возмездие).

Глубокий космос 9 

† novelization of episodes
‡ not part of DS9 relaunch

Вояджер 

† novelisation
‡ not part of Voyager relaunch

Энтерпрайз 

† новеллизация по серии.

Новелизации

Фото новеллы 
FotoNovels are adapatations in book form of actual television episodes. Other television series such as Battlestar Galatica also did this.

Listed below are books from Star Trek: The Original Series:

 FotoNovel 5: Metamorphosis
 FotoNovel 6: All Our Yesterdays
 FotoNovel 7: The Galileo Seven
 FotoNovel 9: The Devil in the Dark
 FotoNovel 11: The Deadly Years

«Базовые» фильмы 
 «Звёздный путь», (Pocket Books #1) (Джин Родденберри)
 «Звёздный путь 2: Гнев Хана» (Pocket Books #7; Duty, Honor, Redemption — Book 1) (Вонда Макинтайр)
 «Звёздный путь 3: В поисках Спока» (Pocket Books #17; Duty, Honor, Redemption — Book 2) (Вонда Макинтайр)
 «Звёздный путь 4: Дорога домой» (Duty, Honor, Redemption — Book 3) Вонда Макинтайр), 1986
 «Звёздный путь 5: Последний рубеж» (Джей Эм Диллард), 1989
 «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» (Джей Эм Диллард), 1991
 «Звёздный путь: Поколения» (Джей Эм Диллард), 1994
 «Звёздный путь: Первый контакт» (Джей Эм Диллард), 1996
 «Звёздный путь: Восстание» (Джей Эм Диллард), 1998
 «Звёздный путь: Возмездие» (Джей Эм Диллард), 2002

«Базовые» телесериалы

Оригинальные серии 
 Star Trek series by James Blish and J.A. Lawrence (1967-78; see above)

Анимационные серии 
 Star Trek Logs series by Alan Dean Foster (1974-78; see above)

Следующее поколение 
 Encounter at Farpoint (Дэвид Герролд), 1987
 Unification (Jeri Taylor)
 Relics (Michael Jan Friedman)
 Descent (Diane Carey)
 All Good Things… (Michael Jan Friedman), 1994

Глубокий космос 9 
 Emissary DS9 #1 (Diane Carey), 1993
 The Way of the Warrior (Diane Carey)
 The Search (Diane Carey)
 Trials and Tribble-ations (Diane Carey)
 Far Beyond the Stars (Steven Barnes)
 The Dominion War, Book Two of Four: Call to Arms… (Diane Carey)
 The Dominion War, Book Four of Four: …Sacrifice of Angels (Diane Carey)
 What You Leave Behind (Diane Carey)

Вояджер 
 Caretaker, (VOY #1) (L. A. Graf), 1995
 Flashback (Diane Carey)
 Day of Honor (Michael Jan Friedman)
 Equinox (Diane Carey)
 Endgame (Diane Carey)

Энтерпрайз 
 Broken Bow (Diane Carey), 2001
 Shockwave (Paul Ruditis), 2002
 Surak’s Soul, J.M. Dillard, март 2003
 The Expanse (J. M. Dillard), October 2003

«Базовые» игры 
 Klingon (Dean Wesley Smith and Кристин Кэтрин Раш), 1996
 Starfleet Academy (Diane Carey), 1997

Звёздный путь: Новая граница (с 1997) 

Primarily written by Питер Дэвид, the New Frontier series marked the first time that an original Star Trek series had been created for the literary franchise.

«Старгейзер» 

All books in this series were written by Michael Jan Friedman.

 1: Gauntlet
 2: Progenitor
 3: Three
 4: Oblivion
 5: Enigma
 6: Maker

I.K.S. Горкон (с 2003) 
All books in this series were written by Keith R.A. DeCandido.

 A Good Day to Die, November 2003
 Honor Bound, December 2003
 Enemy Territory, March 2005

Мини-серии

Вторжение (1996) 
This series spanned the entire Star Trek series (at the time, so not including Star Trek: Enterprise) and was part of the numbered Pocket Books series.

 TOS: #1: First Strike (Diane Carey)
 TNG: #2: The Soldiers of Fear (Dean Wesley Smith and Кристин Кэтрин Раш)
 DS9: #3: Time’s Enemy (L.A. Graf)
 VOY: #4: The Final Fury (Dafydd Ab Hugh)

День Чести (1997) 
 1: TNG: Ancient Blood (Diane Carey), 1997
 2: DS9: Armageddon Sky (L.A. Graf)
 3: VOY: Her Klingon Soul (Michael Jan Friedman)
 4: TOS: Treaty's Law (Dean Wesley Smith and Кристин Кэтрин Раш), 1997
 Unnumbered: Star Trek Voyager: Day of Honor: The Television Episode (Michael Jan Friedman) — episode novelization

The Captain’s Table (1998) 
 1: TOS: War Dragons (L.A. Graf), 1998
 2: TNG: Dujonians Hoard (Michael Jan Friedman)
 3: DS9: The Mist (Dean Wesley Smith and Кристин Кэтрин Раш)
 4: VOY: Fire Ship (Diane Carey)
 5: NF: Once Burned (Peter David)
 6: TOS (Pike): Where Sea Meets Sky (Jerry Oltion)
 Tales from the Captains Table edited by Keith R.A. DeCandido (anthology)
 «Introduction» by Dean Wesley Smith
 «William T. Riker, U.S.S. Titan: Improvisations on the Opal Sea: A Tale of Dubious Credibility» by Michael A. Martin & Andy Mangels
 «Jean-Luc Picard, U.S.S. Stargazer: Darkness» by Michael Jan Friedman
 «Elizabeth Shelby, U.S.S. Trident: Pain Management» by Peter David
 «Klag, son of M’Raq, I.K.S. Gorkon: loDnI’pu' vavpu' je» by Keith R.A. DeCandido
 «Kira Nerys, Deep Space 9: The Officers' Club» by Heather Jarman
 «Jonathan Archer, Enterprise: Have Beagle, Will Travel: The Legend of Porthos» by Louisa M. Swann
 «Demora Sulu, U.S.S. Enterprise-B: Iron and Sacrifice» by David R. George III
 «Chakotay, U.S.S. Voyager: Seduced» by Christie Golden
 «David Gold, U.S.S. da Vinci: An Easy Fast» by John J. Ordover

Война с Доминионом (1998) 
 1: TNG: Behind Enemy Lines (John Vornholt), 1998
 2: DS9: Call to Arms (Diane Carey) — novelization of several Deep Space Nine episodes
 3: TNG: Tunnel Through the Stars (John Vornholt)
 4: DS9: Sacrifice of Angels (Diane Carey) — novelization of several Deep Space Nine episodes

Пустошь (2000) 
 1: TOS/TNG: Book 1 (Susan Wright)
 2: DS9/VOY: Book 2 (Susan Wright)

Секция 31 (2001) 
 TNG: Rogue (Andy Mangels and Michael A. Martin), 2001
 VOY: Shadow (Dean Wesley Smith and Кристин Кэтрин Раш), 2001
 TOS: Cloak (S.D. Perry), 2001
 DS9: Abyss (David Weddle and Jeffrey Lang), July 2001

Темные Страсти (2001) 
This two-part saga takes place within the Mirror Universe during the DS9-Voyager era.

 1: Book 1 (Susan Wright)
 2: Book 2 (Susan Wright)

Ворота (2001) 
 1: TOS: One Small Step (Susan Wright), 2001
 2: Challenger: Chainmail (Diane Carey)
 3: TNG: Doors into Chaos (Robert Greenberger)
 4: DS9: Demons of Air and Darkness (Keith R.A. DeCandido)
 5: VOY: No Man’s Land (Christine Golden)
 6: NF: Cold Wars (Peter David)
 7: What Lay Beyond (all above authors)
 8: epilogue story; see Starfleet Corps of Engineers Vol. 10, below

The Brave and the Bold (2002) 
These two books featured a prologue and four tales, covering all five TV series.

 1: ENT/TOS/DS9: Book 1 (Keith R.A. DeCandido)
 2: VOY/TNG: Book 2 (Keith R.A. DeCandido)

The Lost Era (с 2003)

Звёздный флот: Инженерный корпус (с 2000) 
Also known as SCE, this series of original novella-length stories are initially published in e-book format online; many of these stories are later reissued in printed collections. Through to summer 2007, the first 43 e-books have been collected into print form.

Printed books in the series include:
 Have Tech, Will Travel (2002)
 Miracle Workers (2002)
 Some Assembly Required (2003)
 No Surrender (2004)
 Foundations (2005)
 Wildfire (2005)
 Breakdowns (2006)
 Aftermath (2006)

In December 2006, the e-book series was relaunched under the title Corps of Engineers. See Starfleet Corps of Engineers#Books for a full list of books and e-books.

Разные работы 
 Starfleet: Year One (Michael Jan Friedman), 2002 — originally published in serialized form in different Pocket Books releases; further volumes cancelled due to Star Trek: Enterprise rendering this historical account of Starfleet’s creation moot.
 Tales of the Dominion War (edited by Keith R.A. DeCandido), August 2004
 Engines of Destiny (Gene DeWeese), 2005
 Articles of the Federation (Keith R.A. DeCandido), 2005
 Glass Empires, 2007
 Age of the Empress, Mike Sussman with Dayton Ward and Kevin Dilmore
 The Sorrows of Empire, David Mack
 The Worst of Both Worlds, Greg Cox
 Obsidian Alliances, 2007
 Saturn’s Children, Sarah Shaw
 The Mirror-Scaled Serpent, Keith R.A. DeCandido
 TBA, Peter David
 Strange New Worlds, an annual short story writing competition
 Strange New Worlds I (1998)
 Strange New Worlds II (1999)
 Strange New Worlds III (2000)
 Strange New Worlds IV (2001)
 Strange New Worlds V (2002)
 Strange New Worlds VI (2003)
 Strange New Worlds VII (2004)
 Strange New Worlds 8 (2005)
 Strange New Worlds 9 (2006)
 Strange New Worlds 10 (2007)

 Star Trek: The Amazing Stories (edited by John J. Ordover), 2002 — a collection of licensed short stories that were first published between 1998 and 2000 in the magazine Amazing Stories.

 Star Trek: The Manga (Shinsei Shinsei), 2006 — Published by Tokyopop to commemorate Star Trek’s 40th anniversary.

Книги для подростков

Аудиокниги 
Many Star Trek novels have been adapted for audio, but these are the only original stories produced exclusively for audio.

 Transformations — A Captain Sulu adventure, by Dave Stern
 Cacophony — A Captain Sulu adventure, by JJ Malloy
 Envoy — A Captain Sulu adventure, by LA Graf
 Klingon — by Hilary Bader, based upon the videogame, but more than just an adaptation of the game’s novelization
 Borg — by Hilary Bader, based upon the videogame
 Spock vs. Q — Scripted by Cecelia Fannon; a battle of wits between Spock and Q with the fate of the Earth hanging in the balance, more of a radio play than an audio book
 Spock vs. Q: The Sequel — Scripted by Cecelia Fannon; Spock and Q meet again with surprising results.

Ссылки 
 Star Trek: The Original Series Book Reviews
 Guide to the Bantam novels
 Psi Phi’s Star Trek Books Database
 Simon and Schuster
 Guide to the Early Star Trek Novels
 The Complete Starfleet Library

Примечания 

Звёздный путь: Новелизация